Марнеу́льский муниципалите́т ( marneulis municipʼalitʼetʼi, ) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Квемо-Картли, с преимущественно азербайджанским населением. Административный центр — Марнеули.

История 

Муниципалитет расположен в центральной части исторической области Квемо-Картли. После распада средневекового Грузинского царства в XVI веке он принадлежал к независимому королевству Картли, затем к Кахетии. Старый уезд Борчалы в основном населяли азербайджанцы (называемые татарами в этот период), армяне и греки; административный центр был расположен в Шулавери, называемой Шаумяни с 1925 года (не путать с нынешней деревней Шулавери, которая была построена вокруг одноимённой железнодорожной станции, построенной в начале XX века, примерно в семи километрах от исторической Шулавери).

Борчалинский район был образован в 1929 году в составе Тифлисского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР. 18 марта 1947 года был переименован в Марнеульский район. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области. 2 января 1963 года упразднён, вместо него был создан Марнеульский промышленный район. 23 декабря 1964 года Марнеульский район был восстановлен.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 106 454 жителя, на 1 января 2014 года — 130,6 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 118 221 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 122,5 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 126,3 тыс. чел.

Административное деление

Археология 
Древние поселения Шулавери-гора, Сиони и Цопи находятся в Марнеульском муниципалитете. По этим поселениям названы археологические культуры Сиони-цопи-гинчи и Шулавери-Шому раннего и среднего энеолита Южного Кавказа.

Поселение Сиони 
Поселение Сиони Марнеульского муниципалитета датируется началом 5 тыс. до н. э. эпохи энеолита. Оно принадлежит к Культуре Сиони-цопи-гинчи.

На поселении найдена керамика, которая близка к шомутепинской (Культура Шулавери-Шому). Воздействие керамики Сиони распространено довольно широко на Кавказе – в памятниках Дарквети (Грузия), Одиши (Абхазия) и Замок (близ Кисловодска).

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 74 населённых пункта, в том числе 1 город, 1 посёлок ( — даба) и 72 села:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Муниципалитеты Грузии
Азербайджанцы
Борчалы